Osoby o tym nazwisku:
 Lucas Ocampos – argentyński piłkarz
 Zenón Franco Ocampos – paragwajski szachista, dziennikarz i trener szachowy